Chiotasso ima više značenja:
 Chiotasso, Cuneo
 Chiotasso, Torino